Воднянци — название населённых пунктов.

Болгария 
 Воднянци — село в общине Димово Видинской области.
 Воднянци — село в общине Добричка Добричской области.